De zeldzaamheid van munten (Engels: rarity, Frans: rareté, Duits: Seltenheit) is een begrip waarmee de mate waarin een munt voorkomt wordt aangegeven. De zeldzaamheid wordt soms weergegeven met de symbolen (in volgorde van oplopende zeldzaamheid) S, R, RR, RRR en RRRR. S betekent niet echt zeldzaam, R betekent zeldzaam, RR betekent zeer zeldzaam, RRR betekent uiterst zeldzaam en RRRR betekent een unicum.

Numismatiek